Parau Sorat (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Parau Sorat (Sosa), een plaats in Indonesië
Parau Sorat (Sipirok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing